Salado je pojmenování několika řek nebo částí jejich toku v zemích, kde se mluví španělsky. Río Salado se do češtiny přeloží Slaná řeka:

 Salado (přítok Paraná) – řeka v Argentině, přítok Paraná
 Salado (přítok Río de la Plata) – řeka v Argentině, přítok Río de la Plata
 Desaguadero (přítok Colorada) – řeka v Argentině, přítok Colorada (čátśt horního toku se nazývá Salado)
 Salado (přítok Loy) – řeka v Chile, přítok Loy
 Salado (přítok Henares) – řeka ve Španělsku, přítok Henares
 Salado (přítok Gily) – řeka ve USA, přítok Gily

Související články 
 Río Salado de Espera
 Río Salado de Rota
 Slaná (řeka)